Griemsmann ist der Name von
 Johann-Dietrich Griemsmann (1941–2013), deutscher Zeichner, Maler, Collagist, Bildhauer, Designer und Lyriker sowie Grafiker,
 Kurt Griemsmann (1906–1981), deutscher Heimatforscher, Gründer und Leiter der Volkshochschule zu Großburgwedel

Siehe auch:
 Wilhelm Grimsmann